Le Masters de Paris-Bercy est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du 2 au .

Novak Djokovic remporte le simple messieurs. En finale, il bat Andy Murray, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ivan Dodig et Marcelo Melo.

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Canadien Milos Raonic, finaliste de l'édition précédente, et de l'Espagnol Tommy Robredo.
 Bénéficiant d'une des trois wild-cards, Paul-Henri Mathieu préfère céder son invitation à son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Il passe donc par les qualifications mais s'incline dans le dernier tour face au Serbe Dušan Lajović.
 Menant pourtant 6-2, 4-0, Gaël Monfils finit par céder face à son compatriote Benoît Paire qui remporte les deux dernières manches 7-6, 6-4.
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  et la , ce qu'aucun joueur n'avait fait auparavant. Il remporte son  Masters 1000 de la saison, également un record, prouvant sa domination durant cette année 2015.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Tennis en France en 2015
Paris-Bercy
Tennis en novembre 2015
Sport à Paris en 2015
Sport en France en novembre 2015